El nombre Scott Walker puede hacer referencia a las siguientes personas:
Scott Walker (n. 1967) político estadounidense y gobernador del Estado de Wisconsin.
Scott Walker (1969 - 2004) boxeador estadounidense.
Scott Walker (n. 1990) futbolista norirlandés.
Scott Walker (n. 1973) jugador de hockey sobre hielo canadiense.
Scott Walker (1943–2019) cantante, músico y productor estadounidense.